L'édition 2022 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 18 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Oscar Otte, du Français Gaël Monfils, du Hongrois Márton Fucsovics, de l'Italien Jannik Sinner et du Kazakh Alexander Bublik. Ils sont respectivement remplacés par Federico Coria, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Daniel Altmaier et Ričardas Berankis.

Pendant le tournoi 
En se qualifiant pour la finale, Carlos Alcaraz est assuré de devenir numéro 5 mondial à l'issue du tournoi et devient ainsi à 19 ans le plus jeune joueur à intégrer le top 5 mondial depuis Rafael Nadal, alors âgé de 18 ans, en 2005.

Lauréats 
L'Italien Lorenzo Musetti remporte le tournoi en simple en battant en finale Carlos Alcaraz. Il s'agit du premier titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Lloyd Glasspool et Harri Heliövaara décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Rohan Bopanna et Matwé Middelkoop. Il s'agit de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 2022) : édition féminine du tournoi
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Hambourg
ATP 2022
Tennis en Allemagne en 2022
Tennis en juillet 2022